Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 214001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 28 stycznia 2004 do 8 lutego 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

214001-214100

214101-214200

214201-214300

214301-214400

214401-214500

214501-214600

214601-214700

214701-214800

214801-214900

214901-215000

Przypisy 

Lista planetoid 214001-215000